Андхримнир — в скандинавской мифологии повар в Валхалле (чертоге бога Одина в обители богов Асгарде). Он кормит эйнхериев (павших в битве воинов, которые вознеслись в Валхаллу): готовит для них мясо вепря Сехримнира (который оживает каждый раз после того, как съеден обитателями Валхаллы) в котле Эльдхримнире.

Упоминается в песни «Речи Гримнира» из мифологической части «Старшей Эдды» (пер. А. И. Корсуна):

Фрагмент из «Речей Гримнира» точно цитируется в «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона. Цитате предшествует прозаический фрагмент следующего содержания (пер. М. И. Стеблина-Каменского):

Германо-скандинавская мифология
Боги по алфавиту